Компенсатор электрический ( – уравновешиваю)
 Устройство (или машина) для компенсации сдвига фаз между током и напряжением, Синхронный электр. компенсатор даёт возможность улучшить коэффициент мощности и регулировать напряжение в линиях электропередачи и в электрических сетях;
 Измерительный прибор, действие которого основывается на компенсационном методе измерения (см. также компенсатор автоматический, потенциометр).